Cortopotere ShortFilmFestival è stato un festival internazionale di cortometraggi svoltosi a Bergamo dal 2000 al 2011.

Storia 
Nasce nel 2000. Alla prima edizione ufﬁciale arrivano 63 opere da tutta Italia, 10 quelle selezionate per il concorso, svoltosi all'Auditorium di Ponteranica.

Durante le giornate di proiezioni oltre al Concorso Nazionale ed Internazionale si aggiungono Spazio Bergamo, concorso riservato agli autori residenti sul territorio bergamasco e Progetto Ambiente, momento educativo per le scuole in cui cinema ed ambiente dialogano.

Nel 2001 il concorso assume deﬁnitivamente la ripartizione Fiction, Opere di ricerca, Documentario e Animazione. Viene pubblicato il primo catalogo, ampliate le rassegne (Man Ray, Luis Buñuel e il cinema surrealista). Si consolida Spazio Bergamo, sezione del concorso dedicata ai registi bergamaschi. 108 opere pervenute, 14 quelle selezionate per il concorso.

Nel 2002 i cortometraggi del concorso raddoppiano (da 108 a 224), le rassegne vedono il cinema polacco di Roman Polański, Vittorio De Seta, l'omaggio al cinema delle origini di Georges Méliès. In concorso 30 cortometraggi.

Nel 2003 il festival si sposta all'Auditorium di Piazza della Libertà e consolida la collaborazione con Lab80 Film-Bergamo Film Meeting e Fondazione Alasca, oltre al coinvolgimento dell'Università degli Studi di Bergamo, con la quale viene organizzata una conferenza sul cinema americano di Stan Brakhage e Maya Deren. 235 le opere pervenute e 48 quelle selezionate. 

Nel 2004 vengono selezionati 44 cortometraggi su 257 arrivati. Le rassegne sono su Pier Paolo Pasolini, il due film Dieci minuti più vecchio: il violoncellista e Ten Minutes Older: The Trumpet (15 cortometraggi sul tempo) e un omaggio a Luigi Di Gianni.

Nel 2005 arrivano 269 opere e ne vengono selezionate 30 per il concorso. La rassegna ospita autori di nicchia come il francese Patrick Bokanowski accanto a retrospettive dedicate alla Nouvelle Vague, Michelangelo Antonioni e Werner Herzog.

Nel 2006 arrivano 256 cortometraggi e ne vengono selezionati 24. Le rassegne ospitano la retrospettiva dedicata a David Lynch e Peter Tscherkassky, l'omaggio al videoartista Chris Cunningham e quella al documentario italiano degli anni sessanta. 

Nel 2007 vengono eliminate le rassegne cinematograﬁche in favore del concorso internazionale. 605 cortometraggi arrivati da tutto il mondo, 56 quelli selezionati (12 nazionali, 44 internazionali).

Nel 2008 arrivano 624 cortometraggi da tutto il mondo e rispetto all'anno precedente si amplia il bacino extraeuropeo. Ne vengono selezionati 45, di cui 33 internazionali (Inghilterra, Polonia, Argentina, Spagna, Repubblica Ceca, Germania, Messico, Belgio, Iran, Australia, Bulgaria, Portogallo, Canada, Danimarca, Svizzera, Francia, Russia, Israele, Bosnia Erzegovina, Slovacchia) e 12 nazionali. Tornano le rassegne cinematograﬁche: omaggi a Abbas Kiarostami, Jacques Tati, Zbigniew Rybczyński.

Nel 2009 viene abolita la tassa di iscrizione al concorso e chiuso il concorso dedicato alle sceneggiature. Nasce la collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo, che ne ospita la sede.

Nel 2011 si tiene l'undicesima e ultima edizione.

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici in Lombardia
Festival cinematografici italiani del passato